De Pliosauridae zijn een groep uitgestorven  zeereptielen, behorend tot de Plesiosauria.

In 1874 benoemde Harry Govier Seeley een familie Pliosauridae om Pliosaurus een plaats te geven.

In 2010 werd de groep door Roger Benson exact gedefinieerd als een klade: de groep bestaande uit Pliosaurus brachydeirus en alle soorten nauwer verwant aan Pliosaurus brachydeirus dan aan Leptocleidus superstes, Polycotylus latipinnis of Meyerasaurus victor.

De Pliosauridae leefden vanaf het vroege Jura tot en met het vroege Krijt (Hettangien tot en met Turonien). Ze werden gekenmerkt door een relatief korte nek, ten opzichte van de Plesiosauroidea, hun zustergroep. Ze waren carnivoren en hadden een grote bek met daarin scherpe kegelvormige tanden. Ze konden twee tot zeventien meter in lengte worden.

Hun dieet bestond vooral uit vissen, andere zeereptielen en andere grote zeedieren zoals grote ammonieten.

Geslachten 
Brachauchenius
Kronosaurus
Liopleurodon
?Megalneusaurus
Peloneustes
Pliosaurus
Polyptychodon
Simolestes
?Sinopliosaurus

Plesiosauria